Talharpa är ett traditionellt musikinstrument från regionen kring Östersjön. Det är en lyra med fyra strängar som spelas med en stråke. Tidigare var talharpan utbredd i Skandinavien. Idag spelas den främst i Estland, främst av människor med svensk härkomst. Instrumentet liknar den finska stråkharpan och den walesiska crwth. Skillnaden är att talharpa inte har en greppbräda. Alternativa namn är tagelharpa och stråkharpa.

Musik i Estland
Stränginstrument